

Sigle  
 Left To Right  – da sinistra a destra, riferito alla scrittura
 Long Terminal Repeat  – classe di retrotrasposoni che presentano alle estremità delle lunghe sequenze ripetute terminali
 Loop transfer recovery
 Linea Tranviaria Rapida di Napoli

Cinema 
 L.T.R.  – cortometraggio del 2002 con Cole Williams

Codici 
 LTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Letterkenny (Repubblica d'Irlanda)